Sidi Ifni (franska: Ifni, arabiska: سيدي إفني) är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tiznit och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Sidi Ifni ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Ifni är kuperad åt sydost, men västerut är den platt. Havet är nära Sidi Ifni åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Jebel Bou Laalam,  meter över havet,  km söder om Sidi Ifni. Runt Sidi Ifni är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ